Dagny – nome proprio di persona scandinavo femminile
Dagny – comune del dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France, Francia)
Dagny – cantante norvegese
Dagny – film polacco-norvegese del 1977 diretto da Haakon Sandøy